

Chiesa cattolica
Cattedrale di San Paolo (Abidjan), Costa d'Avorio
Cattedrale di San Paolo (Aversa), Italia
Cattedrale di San Paolo (Birmingham), Stati Uniti d'America
Cattedrale di San Paolo (Liegi), Belgio
Cattedrale di San Paolo (Medina), Malta
Cattedrale di San Paolo (Münster), Germania
Cattedrale di San Paolo (Tirana), Albania
Cattedrale di San Paolo (Worcester), Stati Uniti d'America

Chiesa anglicana
Cattedrale di San Paolo (Erie), Stati Uniti d'America
Cattedrale di San Paolo (La Valletta), Malta
Cattedrale di San Paolo (Lisbona), Portogallo
Cattedrale di San Paolo (Londra), Regno Unito
Cattedrale di San Paolo (Melbourne), Australia
Cattedrale di San Paolo (Sant'Elena), Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Cattedrale di San Paolo (Springfield), Stati Uniti d'America

Chiesa ortodossa
Cattedrale di San Paolo (Corinto), Grecia
Cattedrale di San Paolo (Lodejnoe), Russia

Pagine correlate 

 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo